Генцен () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Генцен, Герхард (1909—1945) — немецкий математик и логик.
 Генцен, Иоганн Вильгельм (1816—1887) — немецкий учёный.
 Генцен, Йоханнес (1906—1940) — самый первый германский лётчик-ас Второй мировой войны, лучший пилот Люфтваффе во время Польской кампании.